Figur (lat. figura ‚Gebilde‘, ‚Gestalt‘) steht für:

 Figur (Fiktion), fiktives Wesen
 Figur (Musik), musikalische Wendung
 Figur, Startformation beim Kegelsport, siehe Kegelbild
 Figur beim Kartenspiel, siehe Kartenbild
 Figur, plastische Darstellung eines Wesens, siehe Statue
 Figur, Gestalt eines Menschen, siehe Körperbau
 Kunstfigur
 Werbefigur
 Tanzfigur, Bewegungsablauf beim Tanzen
 Spielfigur, Bestandteil von Gesellschaftsspielen, siehe Spielstein
 insbesondere Schachfigur im allgemeineren Sinne. Im engeren Sinne Dame (Schach), Turm (Schach), Läufer (Schach) oder Springer (Schach)
 gemeine Figur in der Heraldik
 literarische Figur, Gestalt in einem literarischen Text
 geometrische Figur, Gebilde der Geometrie
 rhetorische Figur, von der normalen Sprechweise unterschiedene Form, siehe Rhetorisches Stilmittel

Figur ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Figur (1904–1991), deutscher Pfarrer und Synodalpräses 
 Ingrid Figur (* um 1940), deutsche Sängerin (Sopran)

Siehe auch:
 Figur-Grund-Wahrnehmung, Begriff der Gestaltpsychologie
 Figuration